Hypsobadistes är ett släkte av insekter. Hypsobadistes ingår i familjen grottvårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grottvårtbitare
Hypsobadistes